

Statistiche

Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 4 febbraio 2015.

Palmarès

Club

Competizioni nazionali 
 
Galatasaray: 2012, 2013

 
Galatasaray: 2012-2013, 2017-2018

 
Galatasaray: 2013-2014

Altri progetti

Collegamenti esterni